Iguatuense – abitanti di Iguatu (Paraná)
Iguatuense – abitanti di Iguatu